4 – czwarty japoński album studyjny południowokoreańskiej grupy B1A4, wydany 14 czerwca 2017 roku. Został wydany w siedmiu wersjach: regularnej, limitowanej i pięciu wersjach z każdym z członków. Album był promowany przez single You and I oraz Follow me.

Album osiągnął 5 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 2 tygodnie, sprzedał się w nakładzie  egzemplarzy.

Lista utworów

Przypisy

Bibliografia 
 Profil albumu na stronie zespołu

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na Oricon (wersja regularna) 
 Profil albumu na Oricon (wersja limitowana) 

Albumy muzyczne wydane w roku 2017
Albumy j-pop
Albumy B1A4